Слово Онан может означать:

 О́нан ( О:нан-тё:) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Оти префектуры Симане.
 Она́н ( — «сильный») — персонаж Пятикнижия, второй сын Иуды.